Подмонастырёк () — село в Лопатинской поселковой общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 83 человека. Занимает площадь 0,482 км². Почтовый индекс — 80260. Телефонный код — 3255.

Ссылки 
 Подмонастырёк на сайте Верховной рады Украины